Kakegurui (2018, телесериал)
 Kakegurui – Compulsive Gambler (2019, фильм)

 — манга, написанная Хомурой Кавамото и проиллюстрированная Тору Наомурой. Начала публиковаться с 2014 года в журнале Gangan Joker.  В сентябре 2015 года началась публиковаться спин-офф приквел манги Kakegurui Twin в Gangan Joker.

По мотивам манги был снят аниме-сериал на студии MAPPA, премьера которого состоялась 1 июля 2017 года. Режиссёр — Юитиро Хаяси, сценарист — Кобаяси Ясуко, а композитор Исикава Томохиса. Второй сезон под названием Kakegurui ×× транслировался с января по март 2019 года.

Синопсис

Сеттинг 
Действие происходит в частной академии «Хаккао», элитной школе высокого класса, в которой учатся дети самых богатых и влиятельных людей Японии, а среди учеников много будущих лидеров и профессионалов. Однако их иерархия в этой школе определяется не успеваемостью или спортивными способностями, а азартными играми. Ученики ранжируются по своим денежным взносам в ученический совет, который организует сложную систему азартных игр, позволяющую после уроков свободно ставить своё состояние против других учеников. Победа приносит популярность, престиж и связи, а те, кто проигрывает и попадает в долги, становятся «домашними питомцами», рабами прихоти остальной части учеников, по прозвищу «Поти» или «Микэ» в зависимости от пола, и обозначены биркой в ​​виде воротника на шее. Домашние животные, которые не могут погасить свои долги до окончания учёбы, получают «График жизни», который определяет их будущее, поскольку они выплачивают долги своими жизнями.

Сюжет 
Главная героиня — ученица второго класса Юмэко Дзябами. Она обладает исключительной наблюдательностью и всегда побеждает, ведь видит жульничество в азартных играх. Юмэко быстро разрушает иерархию школы, привлекая внимание ученического совета, который отчаянно пытается остановить её.

Медиа-издания

Манга 
Кавамото и Хаомора запустили мангу в 2014 году в антологическом журнале Square Enix Gangan Joker. На Anime Expo 2015 Yen Press объявила о лицензии на мангу.

Спин-офф манга под названием Kakegurui -Twin-, которая рассказывает о жизни Марии Саотомэ до основного сюжета, публикуется в Gangan Joker с 2015 года. Её иллюстрированием занимается Кэй Сайки.

Аниме 
Премьера аниме-сериала, созданного на студии MAPPA, состоялась 1 июля 2017 года на каналах Tokyo MX, MBS и других. Юитиро Хаяси руководил съёмками,  отвечала за сценарий, а Манабу Акита занимался дизайном персонажей. Музыкой занималась группа . Сериал также транслируется на потоковом сервисе Netflix.

Критика 
В обзоре манги критик портала Anime News Network Ребекка Сильверман охарактеризовала Kakegurui как достаточно легкую к прочтению историю с хорошими мистическими элементами, число которых увеличивается по ходу повествования. Также рецензент назвала Юмэко «интересным персонажем», но посетовала на слишком явно поданные мангакой элементы этти-фансервиса, в частности, по её представлению, юбка Юмэко была изображена значительно короче, чем у её одноклассниц, а также никто из женских персонажей не носил под одеждой бюстгальтер. Интересным мистический характер Юмэко был также назван в обзоре Мэттью Александера для The Fandom Post.

Аниме-адаптация получила умеренно положительные отзывы рецензентов. Терон Мартин из Anime News Network выделил музыкальное сопровождение работы и общее качество анимации, но подверг критике ряд затянутых драматических эпизодов.

По состоянию на февраль 2019 года тираж манги составил более 5 миллионов экземпляров.

Примечание

Ссылки 
 Официальный Сайт